Tommy Wright – calciatore nato nel 1944
Tommy Wright – calciatore nato nel 1963
Tommy Wright – calciatore nato nel 1984